RCR steht für:
 Racing Club Roubaix, ein französischer Fußballverein
 Radio Caracas Radio, ein venezolanischer Radiosender
 RCR Arquitectes, spanisches Architekturbüro
 Retrokardialraum, der Raum zwischen der Herzhinterwand und der Wirbelsäule
 Richard Childress Racing, ein US-amerikanisches NASCAR-Team
 Risk Characterisation Ratio, ein Risikoquotient bei der Chemikalien-Expositionsbewertung unter Reach (PEC/PNEC)
 Royal College of Radiologists, britische Berufskörperschaft der Radiologen und Onkologen
 Royal Crown Revue, eine in Los Angeles gegründete Musikgruppe

Abkürzung